Ви́ктор Ива́нович Попо́в (19 мая 1918 года, Астрахань — 1 сентября 2007 года, Москва) — советский  и учёный, , , , профессор, почётный доктор Дипломатической академии МИД России, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Окончил ИФЛИ.

С 1949 года на дипломатической службе (Вьетнам, Австралия, Великобритания). С 1968 года  Дипломатической академии, с 1980 года — посол СССР в Великобритании и на Мальте по совместительству, затем — советник министра иностранных дел и эксперт МИД. Профессор МГИМО и Дипломатической академии. Читал в МГИМО спецкурс по дипломатии Великобритании.

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1981—1986).

Автор монографий по внешней политике СССР, Англии, США и Германии («Меняется страна традиций. Заметки посла и ученого о Британии восьмидесятых», «Маргарет Тэтчер: человек и политик», «Советник королевы — суперагент Кремля», «Жизнь в Букингемском дворце. Елизавета II и королевская семья»), учебника «Современная дипломатия».

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Семья 
Жена — Наталья Александровна Попова.

Дети — Владимир, Вениамин.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Четыре медали.
 Имеет награды иностранных государств.
 Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации

Ссылки 
 Учебник по дипломатии под грифом «Для служебного пользования»
 Биография на сайте Дипломатической академии
 О кончине В. И. Попова

Послы СССР в Великобритании
Почётные доктора Дипакадемии МИД РФ
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Выпускники МИФЛИ
Авторы энциклопедий и словарей
Профессора МГИМО
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Делегаты XXVI съезда КПСС